Calvia quatuordecimguttata

Propylea quatuordecimpunctata